Бромид-дииодид бора — неорганическое соединение, 
бора, брома и иода с формулой BBrI,
бесцветная жидкость,
реагирует с водой.

Физические свойства 
Бромид-дииодид бора образует бесцветную жидкость.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Литература 
 

бор
бор